Лига чемпионов УЕФА 2022/23 — 68-й сезон главного европейского футбольного клубного турнира и 31-й сезон с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов УЕФА.

Финал турнира пройдёт в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Победитель турнира квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2023 и в розыгрыше Клубного чемпионата мира 2023.

Распределение команд 
В розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 примут участие 78 команд из 53 футбольных ассоциаций УЕФА (за исключением Лихтенштейна, так как домашний чемпионат там не проводится, и России, поскольку футболисты страны были отстранены от международных соревнований как минимум до конца сезона 2022/2023). Количество участников от каждой страны определяется согласно позициям в таблице коэффициентов УЕФА:

 От ассоциаций с 1-й по 4-ю участвуют по четыре команды;
 От ассоциаций 5 и 6 участвуют по три команды;
 От ассоциаций с 7-й по 15-ю (кроме России) участвуют по две команды;
 От остальных ассоциаций (с 16-й по 55-ю, кроме Лихтенштейна) участвует по одной команде.

Победители Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 и Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 получат право сыграть в турнире, даже если они не квалифицировались в него через свой национальный чемпионат.

Рейтинг футбольных ассоциаций 
Количество команд от каждой национальной ассоциации, которые примут участие в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23, определяется согласно рейтингу УЕФА 2021 года, который учитывает выступления клубов конкретной страны за последние пять сезонов, с сезона 2016/17 по сезон 2020/21.

Ассоциации также могут иметь дополнительные команды, участвующие в Лиге чемпионов УЕФА:
 — Дополнительное место для победителя Лиги чемпионов УЕФА
 — Дополнительное место для победителя Лиги Европы УЕФА

Распределение команд по этапам 
Ниже приведён список участников, допущенных к участию в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23, с распределением по конкретным стадиям турнира.

В связи с отстранением клубов России от участия в еврокубках сезона-2022/23 и с тем, что победитель Лиги чемпионов-2021/22 (Реал Мадрид) параллельно квалифицировался в турнир текущего сезона через национальный чемпионат, в системе распределения команд произошли следующие изменения:

 Чемпионы ассоциаций 11 (Шотландия) и 12 (Украина) вышли в групповой этап вместо участия в раунде плей-офф (Путь чемпионов). 
 Чемпионы ассоциаций 13 (Турция) и 14 (Дания) стартовали с раунда плей-офф вместо третьего квалификационного раунда (Путь чемпионов).
 Чемпионы ассоциаций 15 (Кипр) и 16 (Сербия) стартовали с третьего квалификационного раунда вместо второго квалификационного раунда (Путь чемпионов).
 Чемпионы ассоциаций 18 (Хорватия), 19 (Швейцария), 20 (Греция) и 21 (Израиль) стартовали со второго квалификационного раунда вместо первого квалификационного раунда (Путь чемпионов).
 Вторые команды ассоциаций 10 (Австрия) и 11 (Шотландия) стартовали с третьего квалификационного раунда вместо второго квалификационного раунда (Путь представителей лиг).

Команды 
Уточнения в скобках отражают способ квалификации каждой из указанных команд:
ЛЧ: победитель Лиги чемпионов УЕФА предыдущего сезона;
ЛЕ: победитель Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона;
1-е, 2-е, 3-е, 4-е: места, которые команды заняли в своих чемпионатах в предыдущем сезоне.

Второй квалификационный раунд, третий квалификационный раунд и квалификационный раунд плей-офф разделены на «Путь чемпионов» () и «Путь представителей лиг» ().

Примечания

Расписание 
Ниже представлено расписание турнира. Все матчи проходят по вторникам и средам (за исключением предварительного раунда) в 18:45 и в 21:00 по центральноевропейскому летнему / центральноевропейскому времени (CEST / CET).

Из-за чемпионата мира в Катаре, который был проведён с 20 ноября по 18 декабря 2022 года, групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 начнётся в начале сентября и завершится в начале ноября (а не в декабре, как обычно).

Все жеребьёвки проходят в 12:00 (CEST / CET) в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Квалификация

Предварительный квалификационный раунд

Первый квалификационный раунд

Второй квалификационный раунд

Третий квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап 

В групповом этапе участвуют 32 команды, разделенные на восемь групп по четыре команды в каждой, с условием того, что команды из одной страны не могут встретиться друг с другом. Для жеребьёвки команды были посеяны в четыре корзины на основании следующих критериев (введён начиная с сезона 2015/16):
 В 1-ю корзину попадают: действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также победители 6 лучших футбольных ассоциаций, согласно их рейтингу. Если один или оба победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы победили в чемпионате одной из шести лучших ассоциаций, чемпион следующей по рейтингу ассоциации также подает в 1-ю корзину.
 Во 2-ю, 3-ю и 4-ю корзину попадают остальные команды, согласно клубным коэффициентам.

В каждой группе команды играют друг против друга дома и на выезде. 

Победители групп и команды, занявшие второе место, выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие третье место, отправляются в 1/16 финала Лиги Европы.

Всего в групповом этапе принимают участие 32 команды: 26 из них начинают участие в турнире с этого раунда, к ним присоединяются 6 победителей раунда плей-офф (4 — из «чемпионского пути», 2 — из «пути представителей лиг»).
 1-я корзина:
  Реал Мадрид (ЛЧ) 124,000
  Айнтрахт Франкфурт (ЛЕ) 61,000
  Манчестер Сити 134,000
  Милан 38,000
  Бавария 138,000
  Пари Сен-Жермен 112,000
  Порту 80,000
  Аякс 82,500

 2-я корзина:
  Ливерпуль 134,000
  Челси 123,000
  Барселона 114,000
  Ювентус 107,000
  Атлетико Мадрид 105,000
  Севилья 91,000
  РБ Лейпциг 83,000
  Тоттенхэм Хотспур 83,000

 3-я корзина:
  Боруссия Дортмунд 78,000
  Зальцбург 71,000
  Шахтёр 71,000
  Интернационале 67,000
  Наполи 66,000
  Бенфика 61,000
  Спортинг 55,500
  Байер 04 53,000

 4-я корзина
  Рейнджерс 50,250
  Динамо Загреб 49,500
  Олимпик Марсель 44,000
  Копенгаген 40,500
  Брюгге 38,500
  Селтик 33,000
  Виктория Пльзень 31,000
  Маккаби Хайфа 7,000

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Сетка

1/8 финала

1/4 финала

Полуфиналы 
Жеребьёвка состоится 17 марта 2023 года, сразу после жеребьёвки 1/4 финала.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2022/2023
Европейский футбол в сезоне 2022/2023